Pokrzywy – magazyn humorystyczno-satyryczny

 Miejscowości w Polsce
 Pokrzywy – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Purda
 Pokrzywy –  osada w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Debrzno
 Pokrzywy – część wsi Budy Czarnockie, w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Piątnica

 Zobacz też
 pokrzywa